Stamper (plant) - een seksueel orgaan van een plant
 Stamper (werktuig) - een werktuig om iets mee te verdichten, fijner of kleiner te maken
 Stampers (gerecht) - een oud-Vlaams gerecht op basis van aardappelpuree en karnemelk. Ook wel 'stovers'.